Racine Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Racine Township (Minnesota)
 Racine Township (South Dakota)